Albumy numer jeden w roku 1990 (Węgry)
 Albumy numer jeden w roku 1990 (Japonia)